

Toponyme 

 la ville sud-coréenne de Gumi en romanisation McCune-Reischauer ;
 le district de l'Ouganda de Kumi ;
 la zone de gouvernement local au Nigeria de Kumi dans l'État de Taraba ;

Patrionyme 

 Petrit Kumi (1930-), peintre et photographie albanais.

Prénom 
Kumi est un prénom japonais.